Schweigstätt ist der Ortsname von

 Schweigstätt (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schweigstätt (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern